Pignanelli puede hacer referencia a:

Aldo Pignanelli, economista argentino.
Víctor Pignanelli, futbolista y entrenador uruguayo.